Уч-Коргон — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Уч-Коргон — село в Кадамжайском районе Баткенской области.
 Уч-Коргон — село в Манасском районе Таласской области.